

Суботинська сільська рада — сільське поселення, Солнцевський район, Курська область
 Суботинська сільська рада — сільське поселення, Шушенський район, Красноярський край